Вознесе́нский проспект:
 Вознесенский проспект — проспект в Санкт-Петербурге.
 Вознесенский проспект — прежнее название улицы Карла Либкнехта в Екатеринбурге.
 См. также 
 Вознесенский переулок (значения)
 Вознесенский проезд
 Вознесенский мост